Armée des Vosges (Révolution française), créée par décret de la Convention du . L'Armée des Vosges cessa d'exister le .
Armée des Vosges (1870), c'est le nom donné aux corps francs sous les ordres de Giuseppe Garibaldi, lors de la guerre franco-allemande de 1870.